Келюе-Юряге () — топоним в России якутского происхождения.

 Келюе-Юряге — падь, на правом берегу верхнего течения р.Чильли, Республика Саха (Якутия), координаты 64°52’с. ш. 118°11’в. д..
 Келюе-Юряге — река, правый приток р.Кильлем, Республика Саха (Якутия), координаты 66°06’с. ш. 125°41’в. д..

Примечания